Miejscowości w USA:
 Harrah – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
 Harrah – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima